Bård Borgersen, Noors voetballer
 Odd Bohlin Borgersen, Noors langebaanschaatser
 Reidar Bohlin Borgersen, Noors langebaanschaatser en wielrenner